Суни́са Ли (; ) — американская гимнастка. Олимпийская чемпионка 2020 в личном многоборье, серебряный призёр в командном первенстве и бронзовый призёр на разновысоких брусьях. Чемпионка мира 2019 года в командном первенстве, а также серебряный призёр того же чемпионата в вольных упражнениях и бронзовый призёр на разновысоких брусьях. Неоднократная победительница и призёр чемпионата США.

Биография 
Суниса Ли родилась 9 марта 2003 года в Сент-Поле (штат Миннесота) в семье медицинского работника Йива Тоджа. Суниса по происхождению является хмонгкой, её мать иммигрировала в США из Лаоса. У неё есть три сводных брата и сестры. Ли живёт в Сент-Поле.

В шесть лет Суниса начала заниматься гимнастикой в Литл-Канаде (пригороде Сент-Пола), где она продолжает тренироваться по сей день.

Карьера 
2015—2017
Суниса дебютировала в юниорской элите на турнире US Classic 2016 года.

В 2017 году она вошла в юниорскую сборную и дебютировала на международном уровне на Gymnix International Junior Cup, где США выиграли золотую медаль в командных соревнованиях, а Ли выиграла серебряную медаль на брусьях.

В мае 2017 года Ли объявила о своём намерении поступить в Обернский университет.

2018

Ли была включена в состав команды для участия в чемпионате Тихоокеанского региона по гимнастике 2018 года. Там она выиграла золотую медаль вместе со сборной США в командном финале и выиграла серебряную медаль в опорном прыжке, на бревне и в вольных упражнениях. В многоборье она заняла 4-е место. В следующем месяце травма лодыжки вынудила Ли сняться с панамериканского юниорского чемпионата в Буэнос-Айресе, Аргентина.

2019

На Чемпионате США 2019 года Ли участвовала во всех четырёх дисциплинах в первый день соревнований и заняла второе место в многоборье после Симоны Байлз и первое место на брусьях. На второй день соревнований она продолжила выполнять чистые упражнения и в итоге выиграла серебряную медаль в многоборье позади Байлз. Она также выиграла золотую медаль на брусьях опередив Морган Херд и Байлз, заняла четвёртое место на бревне после Байлз, Кары Икери и Лиэнн Вонги, выиграла бронзовую медаль на брусьях после Байлз и Джейд Кэри. В результате она стала членом национальной сборной.

В сентябре Ли выступала на чемпионате мира в США, где заняла второе место в многоборье, уступив всего 0,350 балла. На следующий день она была включена в состав национальной команды для выступления на Чемпионате мира 2019 года в Штутгарте вместе с Байлз, Карой Икер, Микейлой Скиннер, Джейд Кэри и Грейс Маккаллум.

На Чемпионате мира по спортивной гимнастике 2019 года Ли заняла второе место после Байлз в финале вольных упражнений, обойдя Джейд Кэри, и заняла третье место в финале на брусьях после действующей чемпионки мира Нины Дервал из Бельгии и чемпионки мира 2015 года Дарьи Спиридоновой.

В командном финале чемпионата мира Суниса Ли соревновалась на брусьях, бревне и вольных упражнениях и помогла США выиграть золотую медаль. В финале многоборья Суниса финишировала восьмой после падения с брусьев. В финале на брусьях Суниса завоевала бронзовую медаль.

Олимпийские игры 2020 
На Олимпийских играх 2020 в Токио Суниса Ли стала серебряным призёром в командном многоборье вместе с Симоной Байлз, Грейс Маккаллум и Джордан Чайлз.

Также стала олимпийской чемпионкой в личном многоборье.

Бронзовый призёр на разновысоких брусьях.

Примечания 

Гимнасты США
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике